Фибра (от  — волокно)

 Фибра (волокно) — компонент в виде нитей различной длины, используемый для армирования бетона.
 Фибра (материал) — материал, изготовляемый пропиткой нескольких слоёв бумаги-основы концентрированным раствором хлористого цинка или некоторых иных химических веществ.

Персоналии 
 Фибра, Фабри (род. 1976) — итальянский рэп-исполнитель.

См. также 
 Микрофибра
 Фиброзная ткань

Примечания